Turniej indywidualny mężczyzn w łucznictwie na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012 był 15. edycją w historii. Odbył się w dniach od 27 lipca do 3 sierpnia 2012 roku w Lord’s Cricket Ground. W rywalizacji wzięło udział 64 zawodników.

Zasady turnieju 
Sportowcy strzelali z linii oddalonej od celu o 70 metrów. W rundzie rankingowej umieszczone zostały dwa cele; każdy zawodnik został przypisany do jednego z nich. Wszystkie fazy turnieju głównego zostały rozegrane w formie systemu pucharowego. Najpierw sportowcy musieli uczestniczyć w rundzie rankingowej, pozwalającej wyłonić rozstawienie każdego zawodnika. Łucznicy oddali 72 strzały w 12 etapach, po sześć strzałów każdy, z czasem czterech minut na rundę. Suma punktów z wszystkich oddanych strzałów określiła rankingi każdego sportowca. Zawodnik rozstawiony z numerem pierwszym w pierwszej rundzie zmierzył się z osobą o numerze sześćdziesiąt cztery, osoba z dwójką ze sportowcem z sześćdziesiątką trójką, i tak dalej. Zwycięzcą zawodów okazywał się lepszy z pięciu setów, przy czym każdy zawodnik oddawał po trzy strzały na set. Triumfator seta otrzymywał dwa punkty, a w sytuacji remisu każdy łucznik dostawał po jednym punkcie. Pierwsza osoba z sześcioma punktami wygrywała mecz. Przy remisie rozgrywana była dogrywka – zwyciężał zawodnik, który trafiał najbliżej środka tarczy.

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie brytyjskim letnim (UTC+01:00).

Rekordy 
Przed rozpoczęciem zawodów aktualne rekordy świata i olimpijski były następujące:

Runda rankingowa – 72 strzały

W czasie trwania zawodów ustanowiono nowe rekordy świata i olimpijskie:

Runda rankingowa – 72 strzały

Wyniki

Runda rankingowa

Turniej główny

Faza początkowa

Faza medalowa

Przypisy

Bibliografia 
 

Łucznictwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012